Ти́хманьга:

 Тихманьга (Тихманга, Тихменка) — река в России, протекает в Каргопольском районе Архангельской области и Вытегорском районе Вологодской области.
 Тихманьга (Патровская) — деревня Каргопольского района Архангельской области.